Mateo steht für:

 männlicher Vorname, siehe Matteo #Mateo
 Mateo (Häuptling), ein Häuptling der Mescalero-Apachen
 Mateo (Band), deutsche Popband, siehe Strandlichter
 (2680) Mateo, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Mateo oder Matéo ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Mateo (* 1998), spanischer Popmusiker
 Carlos Novas Mateo (* 1992), österreichischer Basketballspieler
 Chus Mateo (* 1969), spanischer Basketballtrainer
 Clara Matéo (* 1997), französische Fußballspielerin
 Daniel Mateo (* 1989), spanischer Leichtathlet
 Eduardo Mateo (Ángel Eduardo Mateo López; 1940–1990), uruguayischer Musiker und Komponist
 Francisco Mateo (1917–1979), spanischer Fußballspieler und Trainer
 Joseíto Mateo (1920–2018), dominikanischer Sänger
 Josep Lluís Mateo (* 1949), spanischer Architekt
 Natalia Mateo (Filmschaffende) (* 1973), spanische Schauspielerin und Filmemacherin
 Natalia Mateo (* 1983), polnische Jazzsängerin
 Pablo Matéo (* 2001), französischer Sprinter
 Práxedes Mateo Sagasta (1825–1903), spanischer Politiker und Regierungspräsident
 Rabiya Mateo (* 1996), philippinisches Model und Schönheitskönigin
 Ramón Mateo (* 1958), Schachmeister aus der Dominikanischen Republik

Siehe auch:
 San Mateo